Petrosino, es un topónimo y también un apellido de origen italiano, el término  petrosino en la pronunciación siciliana (piddrusinu), se traduce también con la palabra italiana prezzemolo y en todos los casos etimológicamente alude al perejil llamado latinamente petroselinum crispum:

Personas 
 Giuseppe Petrosino o Joseph Petrosino más conocido como Joe Petrosino  (1860-1909) fue un oficial de policía de Nueva York que fue un pionero en la lucha contra el crimen organizado;
 Natty Petrosino nombre de casada por el cual es más conocida la filántropa argentina Natty Hollmann.

Lugares 
 Petrosino, nombre en italiano estándar de una localidad italiana de Sicilia.